Dobó Gyula (1891–?), válogatott labdarúgó
 Dobó Gyula (1893–1978) politikus (FKGP), országgyűlési képviselő (1945–1947)